Douglas Norman Harvey, kanadski hokejist, * 19. december 1924, Montreal, Quebec, Kanada, † 26. december 1989, Montreal.

Harvey je v ligi NHL odigral dvajset sezon, od tega štirinajst zaporednih za Montreal Canadiens, tri za New York Rangerse, eno za Detroit Red Wingse in dve za St. Louis Bluese ob koncu svoje kariere. Skupaj je v ligi NHL odigral 1113 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 88 golov in 452 podaj, ter 137 tekem končnice, na katerih je dosegel osem golov in 64  podaj. Z Montreal Canadiensi je šestkrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1952/53, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 in 1959/60. Sedemkrat je osvojil tudi James Norris Memorial Trophy za najboljšega branilca lige, v sezonah 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1960/61 in 1961/62.

Leta 1973 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1975 pa še v Kanadski športni hram slavnih. 26. oktobra 1985 so Montreal Canadiensi upokojili njegov dres s številko 2.

Statistika kariere 

|-
| Montreal Royals
| QSHL
| 45/46
| 
| 34
| 2
| 6
| 8
| 
| 90
| 
| 11
| 1
| 6
| 7
| 
| 37
|-
| Montreal Royals
| QSHL
| 6/47
| 
| 40
| 2
| 26
| 28
| 
| 171
| 
| 11
| 2
| 4
| 6
| 
| 62
|-
| Buffalo Bisons
| AHL
| 47/48
| 
| 24
| 1
| 7
| 8
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 47/48
| 
| 35
| 4
| 4
| 8
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 48/49
| 
| 55
| 3
| 13
| 16
| 
| 87
| 
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 49/50
| 
| 70
| 4
| 20
| 24
| 
| 76
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 50/51
| 
| 70
| 5
| 24
| 29
| 
| 93
| 
| 11
| 0
| 5
| 5
| 
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 51/52
| 
| 68
| 6
| 23
| 29
| 
| 82
| 
| 11
| 0
| 3
| 3
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 52/53
| 
| 69
| 4
| 30
| 34
| 
| 67
| 
| 12
| 0
| 5
| 5
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 53/54
| 
| 68
| 8
| 29
| 37
| 
| 110
| 
| 10
| 0
| 2
| 2
| 
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 54/55
| 
| 70
| 6
| 43
| 49
| 
| 58
| 
| 12
| 0
| 8
| 8
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 55/56
| 
| 62
| 5
| 39
| 44
| 
| 60
| 
| 10
| 2
| 5
| 7
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 56/57
| 
| 70
| 6
| 44
| 50
| 
| 92
| 
| 10
| 0
| 7
| 7
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 57/58
| 
| 68
| 9
| 32
| 41
| 
| 131
| 
| 10
| 2
| 9
| 11
| 
| 16
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 58/59
| 
| 61
| 4
| 16
| 20
| 
| 61
| 
| 11
| 1
| 11
| 12
| 
| 22
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 59/60
| 
| 66
| 6
| 21
| 27
| 
| 45
| 
| 8
| 3
| 0
| 3
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 60/61
| 
| 58
| 6
| 33
| 39
| 
| 48
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 61/62
| 
| 69
| 6
| 24
| 30
| 
| 42
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 62/63
| 
| 68
| 4
| 35
| 39
| 
| 92
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Aces
| AHL
| 63/64
| 
| 52
| 6
| 36
| 42
| 
| 30
| 
| 9
| 0
| 4
| 4
| 
| 10
|-
| New York Rangers
| NHL
| 63/64
| 
| 14
| 0
| 2
| 2
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Aces
| AHL
| 64/65
| 
| 64
| 1
| 36
| 37
| 
| 72
| 
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 9
|-
| Baltimore Clippers
| AHL
| 65/66
| 
| 67
| 7
| 32
| 39
| 
| 80
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Baltimore Clippers
| AHL
| 66/67
| 
| 24
| 2
| 10
| 12
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Hornets
| AHL
| 66/67
| 
| 28
| 0
| 8
| 8
| 
| 22
| 
| 9
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 66/67
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 67/68
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 8
| 0
| 4
| 4
| 
| 12
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 68/69
| 
| 70
| 2
| 20
| 22
| 
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1446
| bgcolor="#7FFF00" |109
| bgcolor="#7FFF00" |613
| bgcolor="#7FFF00" |722
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1729
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |181
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |79
| bgcolor="#7FFF00" |91
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |272
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski trenerji
Hokejisti Montreal Royals
Hokejisti Buffalo Bisons
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Quebec Aces
Hokejisti Baltimore Clippers
Hokejisti Pittsburgh Hornets
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti St. Louis Blues
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Umrli za cirozo jeter